

Sigle 
 PEA – Pression d'Epreuve Admissible – Pressione di prova ammissibile, in idraulica
 Produzioni Europee Associate – Casa di produzione cinematografica italiana
 Pulseless Electric Activity – Attività elettrica senza polso, in medicina
 Palmitoiletanolamide

Codici 
 PEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Penneshaw (Australia)

Persone 
 Alfredo Pea, attore
 Claudio Pea, giornalista
 Enrico Pea, scrittore
 Fulvio Pea, allenatore di calcio